Буи́ (устаревшее чжунцзя; ; ; самоназвание: Buxqyaix, [  ]) — народ в Восточной и Юго-Восточной Азии. Расселены, преимущественно, в Китае на юге провинции Гуйчжоу (Цяньсинань-Буи-Мяоский автономный округ и Цяньнань-Буи-Мяоский автономный округ) и небольшими группами в смежных районах провинций Юньнань, Гуанси, а также на севере Вьетнама (провинции Лаокай, Хазянг и Лайтяу). Входит в 56 официально признанных народов Китая и 54 официально признанных народов Вьетнама. Численность на территории КНР, по переписи 2000 г., 2 971 460 человек.

По языку и культуре близки к северным чжуанам. Язык буи относится к тайской группе тай-кадайских языков. По религии часть буи анимисты, часть придерживается конфуцианства и даосизма. Основное занятие — земледелие (преимущественно рисоводство). Небольшая часть буитян исповедует католицизм и протестантизм. Предки буи выделились на рубеже нашей эры из группы древнетайских племён ло-юэ, живших в смежных с Гуйчжоу районах Гуанси, а затем продвинулись на север в места их нынешнего расселения. Некоторые также считают, что буитяне берут своё начало от государства Елан династии Западной Хань.

В основном буитяне живут в долинах рек. Проведенные в районах водопада Хуангошу раскопки показали, что буитяне уже с древних времен умели возделывать рис.

Распределение Буи 

По уездам(2000):
Десь учитывалось уезды с долей более 0,10 % от всего народа.

АР = Автономный район; АО = Автономный округ; АУ = Автономный уезд.

Письменность 
В ноябре 1956 года для языка буи была разработана письменность на смешанном алфавите. Эта письменность использовалась до 1960 года. В 1981 году была разработана новая письменность на основе латиницы.

Сравнение старого (1956) и нового (1981) алфавитов языка буи

Обозначение тонов

Ссылки 
 Страница о буи Китая в Китайском информационном интернет-центре
 Буи в Китае
 Буи на Ethnologue: Languages of the World'', 15th edition. SIL International.
 Карты с долей народов по уездам КНР

Народы Китая
Тайские народы